Säkkiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Säckilot, ö, Egentliga Finland, 
 Säkkiluoto (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar